Ла-Шапе́ль-Сен-Флора́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 40 км на схід від Нанта, 45 км на захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Ла-Шапель-Сен-Флоран, Босс, Бо-ан-Мож, Бурнеф-ан-Мож, Ле-Маріє, Ле-Меній-ан-Валле, Монжан-сюр-Луар, Ла-Поммре, Сен-Флоран-ле-В'єй, Сен-Лоран-де-ла-Плен i Сен-Лоран-дю-Мотте було об'єднано в новий муніципалітет Мож-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 537 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1358,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Ла-Шапель-Сен-Флоран 
 Ла-Шапель-Сен-Флоран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Сен-Флоран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара